Малое Песочное — озеро в России

 Малое Песочное — Тверская область, 56.973680, 36.440878

 Малое Песочное — Ловозерский район, Мурманская область, 67.715583, 37.946841